I Liga austriacka w piłce nożnej (1935/1936) była 25. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej
1935 w Austrii
1936 w Austrii